Qi kan som auktorsförkortning betyda:

 Feng Qi
 Mu-Jie Qi

Robotskapade auktorsförkortningar